Шейн Ру́фер (; род. 23 марта 1960, Веллингтон) — новозеландский футболист и тренер. Выступал за сборную Новой Зеландии. Старший брат лучшего футболиста Океании XX века Уитона Руфера.

Биография 
Родился в семье иммигранта из Швейцарии и женщины народа маори. Начинал играть на родине, а затем, транзитом через английский «Норвич Сити», Шейн вместе со своим братом Уитоном оказался в швейцарском «Цюрих». В дальнейшем, Руфер-старший отыграл в этой стране почти десять лет, а затем начал свою тренерскую деятельность.

Вернувшись в Новую Зеландию, Руфер с братом работали в клубах «Норт-Шор Юнайтед» и «Футбол Кингз». В 2011 году Шейн возглавлял сборную Островов Кука.

Сборная 
За сборную Новой Зеландии Шейн Руфер дебютировал 29 июня 1979 года в товарищеском матче против Фиджи, в котором она одержала победу со счетом 6:0. Всего за национальную команду страны он провел восемь игр, в которых полузащитник забил два мяча.

Семья 
Помимо брата Уитона, футболом серьезно занялся и сын Шейна Алекс Руфер (род. 1996). Он выступает за клуб «Веллингтон Феникс» и сборную Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Цуг 94»
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Серветт»
Футбольные тренеры Новой Зеландии
Тренеры ФК «Нью Зиланд Найтс»
Тренеры сборной Островов Кука по футболу